The Banker – rivista statunitense di finanza
The Banker – film del 2015 diretto da Ikechukwu Onyeka
The Banker – film del 2020 diretto da George Nolfi
The Banker – serie televisiva sudcoreana del 2019